«Эроика», другое название «Героика» () — польский чёрно-белый военный фильм  года. Драма состоит из двух отдельных новелл о Второй мировой войне в Варшаве во времени восстания 1944 г. и в лагере для военнопленных в Германии. Возникла также третья новелла, действие которой происходит в горах Польши, но режиссёр решил от неё отказаться.

Сюжет

Первая новелла 
Обычный поляк-горожанин не хочет участвовать в восстании против оккупантов. Однако, случайно, поддавшись уговорам, принимает участие в переговорах повстанцев с венгерскими солдатами, состоящими в армии противника, которые хотят присоединиться к восстанию. Рискуя жизнью, он передаёт зашифрованные известия, но это не приносит никакой пользы повстанцам.

Вторая новелла 
Польские офицеры-военнопленные немецкого концлагеря, обсуждают отчаянный поступок своего товарища, который совершил побег. В действительности, он не сбежал, а скрывается на территории лагеря, чтобы другие узники не теряли надежды на то, что отсюда можно вырваться на свободу.

В ролях 
 Эдвард Дзевоньский — Дзидзюсь Гуркевич
 Игнацы Маховский — майор «Гром»
 Леон Немчик — Иштван Коля, венгерский офицер
 Казимеж Опалиньский — комендант Мокотова
 Казимеж Рудзкий — подпоручик Турек
 Хенрик Бонк — поручик Крыгер
 Мариуш Дмоховский — поручик Корвин-Маковский
 Тадеуш Ломницкий — поручик Завистовский
 Богумил Кобеля — подпоручик Домбецкий
 Юзеф Новак — поручик Кужава
 Войцех Семион — поручик Марианек
 Тереса Шмигелювна — монахиня Катажина
 Тадеуш Янчар — Анджей
 Витольд Пыркош — Кардас, музыкант
 Роман Полански — колядник
 Барбара Поломская — Зося, жена Дзидзюся Гуркевича
 Зофья Червиньская — Лёля, телефонистка «Ягодка»
 Зыгмунт Листкевич — капрал ведущий муштру
 Михал Шевчик — повстанец, чистящий оружие
 Ежи Турек — повстанец охранник
 Роман Вильхельми — повстанец
 Станислав Барея — повстанец
 Томаш Заливский — адъютант венгерского генерала
 Богдан Баэр — венгерский офицер
 Роман Клосовский — поручик Шпаковский

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Экранизации произведений Ежи Стефана Ставиньского
Чёрно-белые фильмы Польши
Польские фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Анджея Мунка
Фильмы Польши 1958 года
Фильмы киностудии KADR